sercówka – małż z rodzaju Cardium, Parvicardium lub Cerastoderma. Najczęściej pod taką nazwą opisywana jest sercówka pospolita (Cardium edule) nazywana również białą lub bałtycką. Inne gatunki sercówek:
 sercówka drobna (Parvicardium hauniense)
 sercówka jadalna (Cardium edule)
 sercówka kolczasta (Cardium echinatum)
 sercówka – odmiana czereśni
 sercówka – rodzaj łopaty o ostrzu w kształcie serca 
 sercówka – forma w kształcie serca, przeznaczona do zdobienia serów owczych
 sercówka – uchwyt liny, chomątko, kausza